Yuncos kan syfta på:

Spanien 

 Yuncos (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Yuncos (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo,